Tadeusz Kobyliński (1889-1920) – kapitan Wojska Polskiego II RP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Tadeusz Kobyliński (1914-1961) – porucznik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, kawaler Orderu Virtuti Militari